Кубок мира по фехтованию — ежегодное международное соревнование по фехтованию, которое проводится под эгидой Международной федерации фехтования. Проводятся индивидуальные и командные соревнования на рапирах, саблях и на шпагах.

История 
Первый Кубок мира был проведён в 1972 году, мужчины соревновались во всех видах оружия, женщины только на рапирах. В 1989 году добавились женские соревнования на шпагах, в 1999 году — на саблях. С 2000 года проводятся командные соревнования.

Правила 
В сезоне проводится ряд турниров, за каждое место на отдельном турнире присуждаются очки, которые суммируются. С сезона 2015/16 дается 1 очко за 65—96 место.

Победители

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования 

Кубки мира
Соревнования по фехтованию